Country Falls — дебютный студийный альбом финской эмбиент-поп группы Husky Rescue, выпущенный 11 октября 2004 года на звукозаписывающем лейбле Catskill Records и переизданный с бонус-треками на DVD 12 апреля 2005 года.

Список композиций

Участники записи

Состав группы 
 Марко Нюберг () — хлопки в ладоши в композиции «Summertime Cowboy».
 Мийка Коллиандер () — акустическая гитара.
 Вилле Рииппа () — клавишные.
 Ансси Сопанен () — ударные.
 Рита Вестман () — ведущий вокал.

Примечания 

Альбомы 2004 года
Альбомы Catskill Records
Альбомы Финляндии
Альбомы Husky Rescue